Энеску () — румынская фамилия.

Известные носители:

 Энеску, Адриан (1948—2016) — румынский композитор и дирижёр.
 Энеску, Андрей (род. 1987) — румынский футболист, полузащитник.
 Энеску, Джордже (1881—1955) — румынский композитор, скрипач, дирижёр и педагог.